Dall'Angelo – cognome italiano
 Dall'Angelo Pictures – società di distribuzione e produzione cinematografica italiana